Den vita staden kan syfta på:

Den vita staden (städer) – städer med en vit färgsättning
Den vita staden (roman) – den finske författaren Jorma Ojaharju från 1976, originaltitel Valkoinen kaupunki
I den vita staden – film från 1983 av den schweiziske regissören Alain Tanner, originaltitel Dans la ville blanche
Den vita staden – en länsutställning som år 1916 arrangerades i Örnsköldsvik, se Örnsköldsviksutställningen 1916
Vita staden – byggnaderna vid en utställning i Stockholm, Sverige, se Konstindustriutställningen 1909
Den vita staden – en samling byggnader som uppfördes till världsutställning i Chicago, USA, se 1893 World Columbian Exposition